Pedlow est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1934-2019), joueur irlandais
Isaac Ellis Pedlow (1861-1954), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme